Petra Kvitová era la detentrice del titolo e lo ha difeso con successo sconfiggendo in finale Magdaléna Rybáriková con il punteggio di 4–6, 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Garbiñe Muguruza (secondo turno)
 Elina Svitolina (quarti di finale)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Petra Kvitová (campionessa)

 Julia Görges (quarti di finale)
 Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
 Elise Mertens (primo turno)
 Coco Vandeweghe (primo turno)

Wildcard 

  Katie Boulter (primo turno)
  Elina Svitolina (quarti di finale)

 Heather Watson (primo turno)

Qualificate 

  Océane Dodin (primo turno)
  Jennifer Brady (primo turno)

 Dalila Jakupovič (quarti di finale)
 Kristýna Plíšková (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley Classic 2018